Masayuki Suzuki – astronomo amatoriale  e insegnante giapponese
 Masayuki Suzuki – batterista giapponese
 Masayuki Suzuki – regista giapponese